«1989» — п'ятий студійний альбом американської поп-співачки Тейлор Свіфт. В США вийшов 27 жовтня 2014 року.

Список пісень 

Примітки
  означає продюсера вокалу
  означає додаткового продюсера

Чарти

Історія релізів

Примітки 

Альбоми Тейлор Свіфт
Альбоми Big Machine Records
Альбоми, спродюсовані Максом Мартіном
Альбоми, спродюсовані Shellback